Павел Артёмович (Артемьевич) Леонов (26 августа 1918 года — 27 марта 1992 года) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Сахалинского и Калининского обкомов КПСС.

Биография 
Родился в селе Лаврово Тульской губернии в семье крестьянина.

Окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана в 1942 году.

С 1942 по 1948 год работал на заводе № 589 Народного комиссариата — Министерства вооружения СССР.

С 1948 года на партийной работе в Москве: с 1948 по 1951 год — в Сокольническом районном комитете ВКП(б) (Москва), с 1951 по 1954 год — в Московском областном комитете ВКП(б)/КПСС, с 1954 по 1955 год — заведующий Промышленно-транспортным отделом, Отделом оборонной промышленности Московского областного комитета КПСС.

С 1955 по 1960 год — заведующий Сектором Отдела партийных органов ЦК КПСС по РСФСР.

С 1960 по 1978 год — первый секретарь Сахалинского обкома КПСС. В период его нахождения в должности были построены Сахалинская ГРЭС, морская паромная переправа Ванино — Холмск, железная дорога Альба — Ноглики, высоковольтные ЛЭП, были оснащены новыми судами рыболовецкий и транспортный флот, развёрнуто строительство жилья, сети школ и больниц. Также при нём на Сахалине были закрыты корейские школы.

С 1978 по 1985 год — первый секретарь Калининского обкома КПСС.

Избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 6—11 созывов (1962—1989) от Калининской области (11-й созыв). Член ЦК КПСС с 1971 по 1986 год (кандидат с 1961 года).

С 1985 года на пенсии.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Память 
В сквере Памяти у здания Правительства Сахалинской области (перекресток улицы Дзержинского и Коммунистического проспекта) П. А. Леонову установлен бюст.

Награды 
 орден Ленина (трижды)
 орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени (четырежды)
 медали

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Область на островах

Похороненные на Ваганьковском кладбище
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Калининского обкома КПСС
Первые секретари Сахалинского обкома КПСС
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Выпускники МГТУ
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС